Роланд Дедиус Станеску (на румънски: Roland Dedius Stănescu) е румънски футболист.

Роланд Станеску игра предимно в Лига II за Дачия Униреа Браила, КС Балотеш, КС Минерул Мотру и ФК Арджеш, Лига III за СК Ювентус Букурещ.

Той се самоуби на 2 юли 2022 г., скачайки от четвъртия етаж на жилищна сграда, на  Волунтари, Румъния.

Източници 

Родени през 1990 година
Румънски футболисти
Самоубийци